Людвік Яблоновський
 Яблоновський Людвік (дипломат)

Яблоновські